Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Toruniu – jeden z pięciu oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, we wschodniej pierzei Rynku Staromiejskiego, pod numerem 35.

Siedziba

Historia 

W latach 1967–1969 Kamienica pod Gwiazdą została gruntownie wyremontowana i przystosowana do funkcji muzealnej. Muzeum otwarto w 1970 roku. Jest ono poświęcone tematyce sztuki dalekowschodniej, stąd największą ekspozycją jest wystawa zatytułowana Świat Orientu. Powstała ona z inicjatywy Tadeusza Wierzejskiego – darczyńcy, który podarował muzeum najcenniejsze obiekty, stanowiące dziś podstawę ekspozycji. Zabytki pochodzą m.in. z Chin, Syjamu, Tybetu, Korei, Wietnamu, Indii i Japonii. Są to obrazy, drzeworyty, brązy, ceramika, tkaniny, miecze i elementy uzbrojenia samurajów, wyroby z kamieni półszlachetnych, rzeźby kamienne oraz drewniane.

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest udostępniany w sezonie letnim, ulokowany na podwórzu budynku, ogród orientalny o powierzchni ponad 200 m2. Doborem roślin, układem przestrzennym oraz elementami małej architektury (pośrodku znajduje się typowy dla architektury azjatyckiej pawilon herbaciany) oddaje estetykę i ducha tradycyjnych japońskich ogrodów. Wśród prezentowanej w nim roślinności można natrafić m.in. na sosnę pospolitą, sosnę drobnokwiatową, jałowiec sabiński, azalie, bambusy, klon palmowy czy macierzankę. W październiku 2013 roku ogród otrzymał I nagrodę w XIV Konkursie Prezydenta Miasta Torunia „TORUŃ OGRODEM 2013” w kategorii Tereny zielone o powierzchni powyżej 50 m² w miejscach użyteczności publicznej.

Ekspozycje

Wystawy stałe 
 Świat Orientu
 Wielka sień 
 Broń i Uzbrojenie dalekowschodnie 
 Wyroby z brązu 
 Rzeźby kamienne i drewniane 
 Wyroby ceramiczne 
 Wyroby z kamienia półszlachetnych

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Muzeum Okręgowe w Toruniu
 

Muzea w Toruniu